Николай Иванович Быхов (1905-?) — советский государственный и партийный деятель, депутат Верховного Совета СССР II созыва (1946—1951).

Биография 
Родился в 1905 в селе Сергиевское (в советское время - Золотухинский район Курской области) в семье крестьянина-бедняка. Рос без отца.

В 1922 г. вступил в ВЛКСМ, в 1925 — в РКП(б).
В 1925—1927 гг. на военной службе, ответственный организатор полковой комсомольской организации, в то же член Бюро Тульского губкома ВЛКСМ.

С 1927 г. секретарь Чернского райкома ВЛКСМ Тульской губернии.
В конце 1928 года избран освобождённым секретарем партийной ячейки станции Чернь Московско-Курской желез юй дороги. С апреля 1929 года заместитель председателя и заведующий культурно-социальным отделом Чернского райисполкома.

С 1930 г. заведующий земельным отделом и заместитель председателя Богородицкого райисполкома. С декабря 1932 года председатель того же райисполкома, после объединения Богородицкого и Узловского районов — председатель Узловского райисполкома.

С 1935 по 1938 год председатель Донского райисполкома Московской области.

В январе 1938 года, после образования Тульской области, назначен заведующим Тульским областным финансовым отделом, в октябре 1939 года избран первым заместителем председателя Тульского облисполкома.
В годы Великой Отечественной войны руководил хлебозаготовками, выполнял правительственные задания по выпуску теплой одежды, обуви и снаряжения для Красной Армии. В этот период награждён орденами «Знак Почёта», Отечественной войны II степени и медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

После образования Астраханской области с 10 января 1944 по 17 июля 1947 года председатель Астраханского облисполкома.

С 1947 г. заместитель председателя Великолукского облисполкома.

Источники 

 http://aonb.astranet.ru/kk/pdf/pn000000697.pdf
 http://aonb.astranet.ru/kk/pdf/pn000000629.pdf
 http://aonb.astranet.ru/kk/pdf/pn000000928.pdf

Председатели Астраханского облисполкома
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Члены краевых, областных и окружных комитетов ВЛКСМ
Заместители председателей районных исполкомов СССР
Председатели районных исполкомов РСФСР
Депутаты Тульского областного совета